Йордан Пеев може да се отнася за:

 Йордан Пеев, български генерал.
 Йордан Пеев, български арабист.
 Йордан Пеев, р.1968 г., български поет.